Rippl ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Rippl (* 1958), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Eugen Rippl (1888–1945), Slawist und Professor an der Karl-Ferdinands-Universität in Prag
 Gabriele Rippl (* 1962), deutsch-schweizerische Literaturwissenschaftlerin
 Helmut Rippl (1925–2022), deutscher Garten- und Landschaftsarchitekt, Parkdenkmalpfleger, Pücklerforscher, Gärtner und Publizist
 József Rippl-Rónai (1861–1927), Maler des Symbolismus und Spätimpressionismus

Siehe auch:
 Rippel (Begriffsklärung)
 Ripple
 Ripl